Irische Nationaluniversität steht für:

 National University of Ireland, staatliches irisches Universitätssystem aus mehreren Universitäten und Colleges
 National University of Ireland, Galway, Universität in Galway und Teil der National University of Ireland